Новомихайловское — название населённых пунктов:

Россия 
 Новомихайловское — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Новомихайловское — село в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Новомихайловское — село в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Новомихайловское — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Новомихайловское — деревня в Рузском районе Московской области.
 Новомихайловское — деревня в Шаховском районе Московской области.
 Новомихайловское — село в Сивинском районе Пермского края.
 Новомихайловское — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Новомихайловское — село в Красногвардейском районе Ставропольского края.

Украина 
 Новомихайловское — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Новомихайловское (до 2016 г. — Жовтневое) — село в Врадиевском районе Николаевской области.

См. также 
 Новомихайловское городское поселение